Horvátország
Novigrad város Isztria megyében
Novigrad város Zára megyében
Novigrad Podravski falu és község Kapronca-Körös megyében
Novigrad na Dobri falu Netretić községben, Károlyváros megyében